Asian Rugby Championship 2016 ist die zweite Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers der Asian Rugby Football Union. An sechs Wochenenden zwischen dem 30. April und dem 4. Juni fanden sechs Spiele statt. Turniersieger wurde Japan.

Punkte wurden wie folgt verteilt:
 5 Punkte für einen Sieg
 3 Punkte für ein Unentschieden
 1 Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit weniger als sieben Zählern Differenz

Top 3 

Ergebnisse

Division I 

Ergebnisse

Division II 
 Halbfinale

 Spiel um 3. Platz

 Finale

Division III

West

West-Zentral

Ost

Weblinks 
 Website der Asian Rugby Championship

Rugby 2016
2016